Молодіжний чемпіонат світу з хокею із шайбою 1990 () — 14-ий чемпіонат світу з хокею серед молодіжних команд, який відбувався у Фінляндії з 26 грудня 1989 року по 4 січня 1990 року. Це вже четвертий чемпіонат світу, що проходив у Фінляндії.

Звання чемпіона світу розігрували вісім збірних за круговою системою.

Група А

Підсумкова таблиця 

Польща вибула до Групи В.

Результати

Бомбардири

Нагороди 
Найкращі гравці, обрані дирекцією ІІХФ
Найкращий воротар:  Стефан Фісе
Найкращий захисник:  Олександр Годинюк
Найкращий нападник:  Роберт Райхель
Команда усіх зірок, обрана ЗМІ
Воротар:  Стефан Фісе
Захисники:  Їржі Шлегр —  Олександр Годинюк
Нападники:  Дейв Чізовський —  Роберт Райхель —  Яромір Ягр

Група В 
Матчі відбулись 26 березня - 4 квітня у Бад Тельц (ФРН).
Підсумкова таблиця та результати

Швейцарія вийшла до Групи А, Югославія вибула до Групи С.

Група С 
Матчі пройшли у Ейндговені (Нідерланди) 16-25 березня. 
Підсумкова таблиця та результати

Нідерланди вийшли до Групи В.

Посилання 
 Архів  
 МЧ на hokej 
 Історія молодіжних чемпіонатів світу з хокею з шайбою  
 Бомбардири  
 Команда усіх зірок  

Чемпіонат світу з хокею із шайбою серед молодіжних команд
1989 у хокеї з шайбою
1990 у хокеї з шайбою
Грудень 1989
Січень 1990
Хокейні змагання у Гельсінкі
Спорт у Турку